Planet X (hipotetski planet)
Deveti planet
Nibiru (hipotetski planet)
Planet X (strip)
Planet X (glazbeni sastav)
Operacija Planet X
Planet X (Zvjezdane staze), crossover između X-mena i Zvjezdanih staza: Nova generacija